Тесівська сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Тесівська сільська рада — Рівненська область, Острозький район